Carl Zeiss ist der Name folgender Personen:

 Carl Zeiss (1816–1888), deutscher Unternehmer, siehe Carl Zeiß

Carl Zeiss ist der Name folgender Unternehmen:

 Carl Zeiss (Unternehmen), deutsches Unternehmen der feinmechanisch-optischen Industrie

Siehe auch:
 FC Carl Zeiss Jena, Fußballverein aus Jena
 Karl Zeiss (1871–1924), deutscher Dramaturg und Theaterintendant
 Karl Zeiß (Theologe) (1912–1994), deutscher Theologe
 Carl Ceiss (* 1959), deutsch-österreichischer Dramatiker